

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Rudna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna
 Rudna – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Rudna - część wsi Wilków w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Rudna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka
 Rudna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów

Miejscowości w Czechach i na Ukrainie
 Rudná – miasto w Czechach
 Rudna – wieś na Ukrainie

Rzeki
 Rudna – dopływ Odry
 Rudna – dopływ Pisy
 Rudna – dopływ Sanu

Inne 
 Rudna – gmina wiejska
 Rudna – dzielnica Sosnowca
 OZG Rudna Rudna – zakład górniczy w Polkowicach
 Rudna –  wzniesienie w Górach Kruczych

Zobacz też  
 Rudna Mała, Rudna Wielka, Stara Rudna